Gnatholonche är ett släkte av urinsekter. Gnatholonche ingår i familjen Neanuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Gnatholonche